Tocqueville ist der Name:

folgender Person:
 von Alexis de Tocqueville (1805–1859), französischer Publizist und Politiker

mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Tocqueville (Eure) im Département Eure
 Tocqueville (Manche) im Département Manche

mit Namenszusatz:
 Tocqueville-en-Caux im Département Seine-Maritime
 Tocqueville-les-Murs im Département Seine-Maritime
 Tocqueville-sur-Eu im Département Seine-Maritime